La Coupe du monde féminine de football 1995 se déroule en Suède du 5 juin au  et elle est remportée par la Norvège (victoire en finale contre l'Allemagne sur le score de 2 à 0). L'affluence a été de , soit une moyenne de  par match.

Stades 
Les stades sélectionnés pour recevoir la Coupe du monde sont :

Arbitres 

Afrique
 Engage Camara
 Mamadou Toure
 Petros Mathabela
 Mohamed Hamid Osman

Asie
 Hisae Yoshizawa
 Young Jeon
 Pirom Un-Prasert

CONCACAF
 Sonia Denoncourt
 Maria Rodríguez
 Peter Kelly
 Catherine Leann Hepburn

Océanie
 Linda May Black

Amérique du Sud
 Ana Bia Batista
 Maria Edilene Siqueira
 Eduardo Gamboa
 Manuel Yupanqui Souza

Europe
 Gitte Holm
 Corinne Lagrange
 Christine Frai
 Alain Hamer
 Bente Skogvang
 Veronika Schluchter-Maerki
 Eva Ödlund
 Ingrid Jonsson

Résultats

Premier tour 

Les deux meilleures troisièmes repêchées pour compléter le tableau des quarts de finale :

 Danemark
(Canada éliminé)

Tableau final

Quarts-de-finale

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale 

1995
Football féminin
Sport en Suède en 1995
Football en 1995
Événement sportif international en Suède
Compétition féminine de football en Suède